Daniil Medvedev era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Alex De Minaur ha battuto Andreas Seppi con il punteggio di 7-5, 7-65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
 Daniil Medvedev (ritirato)
 Diego Schwartzman (semifinale)
 Gilles Simon (semifinale)

 Alex De Minaur (campione)
 Lucas Pouille (primo turno)
 Márton Fucsovics (secondo turno)
 Andreas Seppi (finale)

Wildcard 

  James Duckworth (primo turno)
  Alexei Popyrin (primo turno)

 Jordan Thompson (quarti di finale)

Qualificati 

  Guillermo García López (secondo turno)
  Andrey Rublev (secondo turno)

 Yoshihito Nishioka (quarti di finale)
 Reilly Opelka (secondo turno)

Lucky loser 

  Guido Andreozzi (secondo turno)

 Tarō Daniel (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2019